Bonifacio Petrone (1679-1734) – cantante e attore teatrale italiano
Ciro Petrone (1987) – attore italiano
Gennaro Petrone (1958-2014) – musicista e compositore italiano
Giuseppe Petrone (1872-1933) – vescovo cattolico italiano
Igino Petrone (1870-1913) – filosofo e giurista italiano
Mario Petrone (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Pedro Petrone (1905-1964) – calciatore uruguaiano
Rocco Petrone (1926-2006) – ingegnere statunitense
Sandro Petrone (1954-2020) – giornalista italiano
Tito Flavio Petrone (...-...)  – funzionario romano